Михаил Гончаров:
 Гончаров, Михаил Адрианович (1933—2014) — советский и российский учёный-геолог, лауреат премии имени Н. С. Шатского (2006).
 Гончаров, Михаил Дмитриевич (1891—1945) — генерал-майор, заместитель командира 2-й танковой армии.
 Гончаров, Михаил Петрович (род. 1970) — основатель и руководитель сети быстрого питания Теремок.